Warren Smith (golfer) (1915-), golfprofessional, Cherry Hills Country Club
Warren Smith (zanger) (1932-1980), Amerikaans rockabillyzanger
Warren Smith (jazzmuzikant) (1934-), Amerikaans jazzdrummer
Warren Smith (trombonist) (1908-1975), Amerikaans trombonist
Warren Smith (broadcaster), Australisch tv-sportomroeper
Clip Smith, Warren "Clip" Smith, Amerikaans radio- en tv- omroeper
Warren Allen Smith (1921), Amerikaans homorechtenactivist 
Warren W. Smith, Amerikaans tibetoloog en radiomaker